What Is Love — всесвітньо відомий танцювальний хіт виконавця Haddaway з дебютного альбому  The Album, що вийшов в 1993 році. RIAA привласнила синглу  золотий статус 9 листопада 1993 року.

Формати та списки записів
 "What Is Love"
 CD single / 7"
 "What Is Love" – 4:28
 "Sing About Love" – 3:12

 CD single – United Kingdom
"What Is Love" Radio Edit 7" Mix – 3:57
"What Is Love" Club Mix – 5:00
"What Is Love" 12" Mix – 6:40
"What Is Love" Tour De Trance Mix – 6:00
"What Is Love" Refreshmento Extro Mix – 5:42

 CD maxi – France
"What Is Love" (7" mix) – 4:29
"What Is Love" (12" mix) – 6:40
"What Is Love" (club mix) – 5:02
"Sing About Love" – 4:36

 "What Is Love" – remix
 CD single – France
"What Is Love" (eat-this mix – radio edit) – 4:19
"What Is Love" (refreshmento extro mix) – 3:52

 CD maxi
"What Is Love" – remix (eat-this mix) – 6:54
"What Is Love" (tour de trance-mix) – 6:00
"What Is Love" (7" mix) – 4:27

 "What Is Love" – reloaded
 CD maxi
 "What Is Love" – reloaded (video mix) – 3:16
 "What Is Love" – reloaded (reloaded mix) – 6:09
 "What Is Love" – reloaded (what is club mix) – 6:39
 "What Is Love" – reloaded (Jens O.'s hard remix) – 5:32
 "What Is Love" – reloaded (Nathan Jolly's NRG remix) – 6:48
 "What Is Love" – reloaded (radio edit) – 2:56
 "What Is Love" – reloaded (lunaris remix) – 6:21

Посилання 
 
 

Сингли 1993
Пісні за алфавітом
Англомовні пісні